Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2012 () — 17-й розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором обычно встречаются чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл 6 марта 2012 года в Таллине. Так как таллинская «Флора» в прошлом сезоне стала чемпионом и обладателем Кубка Эстонии, она встретилась с финалистом Кубка клубом «Нарва-Транс».

«Флора» подошла к матчу в ранге победителя всех трёх национальных трофеев прошлого сезона — чемпионата, Кубка и Суперкубка Эстонии. До этой игры таллинский клуб участвовал в девяти розыгрышах Суперкубка, из них в шести победил. «Транс» ранее участвовал в трёх розыгрышах Суперкубка (во всех его соперником была таллинская «Левадия») из них победил в двух.

Исход матча решился уже в первом тайме, благодаря двум голам «Флоры». На 11-й минуте Карл Мёёль прорвался по левому флангу и нанёс точный удар. Спустя 20 минут Сийм Лутс реализовал передачу Маркуса Юргенсона. Во втором тайме таллинский клуб забил ещё два гола — отличились Алексей Белов на 74-й минуте и Маркус Юргенсон в компенсированное время. Победа 4:0 стала на тот момент самым крупным результатом в истории Суперкубка Эстонии. При этом перешедший из резервного состава Мёёль и дебютант Белов забили свои первые голы за «Флору» в карьере.

Подробности

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2012

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ЭФС

Спорт в Эстонии в 2012 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 6 марта
Февраль 2012 года
Спортивные соревнования в Таллине
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2012
Матчи ФК «Флора»